Villa Gebler steht für:

 Villa Gebler, alternative Bezeichnung für die Villa Scheidemantel, im Jahr 1945 zerstörte Villa in Dresden, Sachsen
 Villa Georg Gebler in der Stadt Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen